Михаил Јужни је бранио титулу, али је одлучио да учествује на турниру у Дохи те године.

Марин Чилић је освојио своју прву титулу у Ченају, победивши у финалу домаћег играча Сомдева Девармана са 6–4, 7–6(7–3). Деварман је био први играч из Индије који је успео да стигне до финала турнира у Ченају.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2009.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2009.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно